Rojales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rojales (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Rojales (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar